Formula 3000 sezona 1996 je bila dvanajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 11. majem in 12. oktobrom 1996.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R22=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(1)=diskvalificiran po prvem mestu 17E=štartno mesto, toda štartal je iz ozadja 

1996 v športu
1996